La nazionale di pallavolo maschile di Cipro è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo di Cipro ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Cipro.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per i XVII Giochi dei piccoli stati d'Europa.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Campionato europeo dei piccoli stati

European Silver League

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile di Cipro

Collegamenti esterni